Cahaba ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cahaba (Alabama), Geisterstadt
 Cahaba (North Carolina)
 Cahaba Crest (Alabama)
 Cahaba Heights (Alabama)
 Cahaba Hills (Alabama)
 Cahaba River Estates (Alabama)

Fließgewässer
 Cahaba River, Alabama